Farreras puede referirse a:
 Antoni Martí i Farreras
 Celestí Martí Farreras
 Francisco Farreras, un pintor español
 Pedro Farreras Valentí, médico español.
 Francesc Farreras (i Duran)
 Joaquim Nadal i Farreras
 José (María) Castillo Farreras
 Josep Martí i Farreras
 Josep Narcís Roca i Farreras
 Manel Nadal i Farreras
 Rafael Nadal i Farreras
 Ramon Martí i Farreras